Станция Актобе́ () — пассажирский терминал станции Актобе, единственный вокзал города.

История 
Первое здание вокзала было построено в 1905 году, когда открылась железная дорога сообщением Ташкент — Оренбург.

Также была обустроена прилегающая территория вокзала.

Вокзал при станц. «Актюбинск» построен на настоящем, очень выгодном месте, только благодаря упорной настойчивости Сухина (Уездный начальник с сентября 1896 г. по ноябрь 1902 г.) и его умению расположить инженеров-изыскателей так, что будто бы в излиянии своих горячих чувств. Они сказали: «где вам Николай Михайлович, угодно там и будет вокзал – хоть на «барбете». Будто-бы Сухин привел инженеров на место нынешнего вокзала, ударил фуражкой о земь и сказал: «сто чертей и две бомбы – здесь быть вокзалу» – и вокзал вырос на этом месте. Этот благородный подвиг Сухина, должен быть запечатлен в назидание потомству, как подвиг актюбинского Сусанина. (ист. Журнал Актюбинский городской вестник № 14 от 1 мая 1914 г., материал подготовил краевед Ярошенко О.Г. 08.01.2023). 

Строительство нынешнего здания вокзала Актобе началось в 1973 году, когда первому секретарю Актюбинского обкома Василию Ливенцову удалось получить разрешение на строительство нового здания. В 1975 году новое здание вокзала было сдано в эксплуатацию, а прилегающая площадь обустроена.

На внеочередной 27-й сессии Актюбинского областного маслихата в октябре 2014 года были внесены изменения в генплан Актобе, принятого в 2006 году. Вокзал планируется перенести в район «Москва».

Примечания 

Транспорт Актобе
Здания и сооружения Актобе
Железнодорожные станции Казахстана